Dans la mythologie grecque, Oniros est la personnification du rêve ;
 Oniros est une association française loi de 1901 pour l'étude du rêve, fondée en 1985 ;
 Oniros est le nom de la version simplifiée du jeu de rôle Rêve de Dragon.
 Oniros est un ancien lifeboat reconverti en bateau de plaisance britannique